Пайс (пайса) — разменная монета в Индии, Пакистане, Непале и Бангладеш (до 1974 года — в Бутане).

Персоналии 
 Пайс, Абрахам (1918—2000) — американский физик-теоретик и историк науки голландского происхождения.
 Пайс, Леонардо (род. 1994) — уругвайский футболист, полузащитник.
 Пайс, Этторе (1856—1939) — итальянский историк.